Памятник Гейдару Алиеву:
 Памятник Гейдару Алиеву (Баку).
 Памятник Гейдару Алиеву (Грозный).